Гера́т ( Herāt,  — Херат) — провинция (вилайят) Афганистана, одна из наиболее крупных, вторая по площади после провинции Гильменд. Расположена на западе страны, границе с Ираном и Туркменией. На северо-востоке граничит с провинцией Бадгис, с которой связан перевалом Сабзак, на востоке — с Гор, на юге — с Фарах.

География 
Большую часть провинции занимают полынные полупустыни. В долине реки Герируд — оазис.

Население и религия 
Вторая по площади провинция Герат делится на уезды: Адраскан, Герат, Гузара, Гулран, Гуриан, Зинда-Джан, Инджил, Карух, Кохсан, Кушк, Кушки-Кухна, Обе, Паштун-Заргун, Фарси, Чишти-Шариф, Шинданд.

На территории провинции проживают фарсиваны, таджики, чараймаки, пуштуны, узбеки, туркмены (племена: эрсарыйцы, текинцы, алилийцы, сарыки и салыры), кызылбаши, курды, моголы и др.

Столица провинции — город Герат, занимает второе место по численности среди городов Афганистана.

Большинство населения провинции исповедует шиизм, меньше — суннизм. Основными языками региона являются иранские языки — дари (фарси Кабули), пушту.

Население провинции Герат, как и провинций Панджшер и Бадахшан, оказывало ожесточённое сопротивление войскам движения талибан.

История 
В годы афганской войны (1979—1989) в провинции Герат дислоцировалась 5-я гвардейская мотострелковая дивизия и действовал влиятельный полевой командир Исмаил-хан, ставший впоследствии губернатором провинции и министром энергетики и водных ресурсов Афганистана.

Административное деление 

Провинция Герат делится на 16 районов:
 Адраскан
 Герат
 Гузара
 Гулран
 Гуриан
 Зинда-Джан
 Инджил
 Карух
 Кохсан
 Кушк
 Кушки-Кухна
 Обе
 Паштун-Заргун
 Фарси
 Чишти-Шариф
 Шинданд

Экономика 
В Гератской долине развито садоводство: выращивается абрикос, инжир, слива, груша, яблоня.

13 декабря 2018 года в провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора.

Примечания 

Провинции Афганистана
Герат